

Toponyme 
Montreuil, toponyme commun en France, est un terme d'ancien français Monstruel, issu du bas latin monasteriolum « petit monastère, église ».

Montreuil est le nom de plusieurs communes en France :
 Montreuil, en Eure-et-Loir
 Montreuil, dans le Pas-de-Calais, parfois appelée « Montreuil-sur-Mer »
 Montreuil, en Seine-Saint-Denis, parfois appelée « Montreuil-sous-Bois »
 Montreuil, en Vendée

Montreuil est également le nom de plusieurs anciennes communes françaises, absorbées par d'autres communes :
 Montreuil, devenue Montreuil-Poulay, en Mayenne
 Montreuil, devenue Montreuil-la-Cambe, dans l'Orne
 Montreuil, absorbée par Versailles, dans les Yvelines (aujourd'hui, il s'agit d'un quartier de Versailles)

Plusieurs communes françaises comportent le toponyme « Montreuil » dans leur nom :

Montrœul (parfois écrit Montreuil) est le nom de deux localités en Belgique :
 Montrœul-au-Bois, section de Frasnes-lez-Anvaing, dans la province de Hainaut
 Montrœul-sur-Haine, section de Hensies, dans la province de Hainaut

Autres 
 Geodis Bourgey-Montreuil, société de transport française.

Homonymie de toponyme